Ка́мень () — деревня в Кобринском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Городецкого сельсовета.

По данным на 1 января 2016 года население составило 263 человека в 108 домохозяйствах.

В деревне расположены магазин и бар.

География 
Деревня расположена в 15 км к востоку от города Кобрина, в 8 км к западу от станции Городец, в 2 км к северу от остановочного пункта Камень, в 59 км к востоку от Бреста, на автодороге М10 Кобрин-Гомель.

На 2012 год площадь населённого пункта составила 1,43 км² (143 га).

История 

Населённый пункт известен с XVI века. В разное время население составляло:
 1999 год: 151 хозяйство, 341 человек
 2005 год: 133 хозяйства, 278 человек
 2009 год: 261 человек
 2016 год: 108 хозяйств, 263 человека
 2019 год: 230 человек

Достопримечательность 

 Православная церковь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Этот храм был построен в начале XXI века из камня. Белостенная церковь возведена в эклектичном стиле с соблюдением канонов древнерусского церковного зодчества. Вход в храм обозначен небольшим притвором, увенчанным высокой звонницей с синей шатровой и крышей золотистым луковичным куполом.

 К западу от деревни Камень, у дороги на Кобрин установлен надмогильный камень шляхтича Василя Ничипоровича. Он стоит здесь с 1637 г.

 Крупное деревянное одноэтажное деревянное здание — ранее здесь располагался усадебный дом Сулковских. Это единственная постройка, оставшаяся от архитектурного ансамбля.

Примечания

Литература 
 Камень // Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 4, кн. 2. Брэсцкая вобласць / Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мінск.: БелЭн, 2007. — 608 с.: іл. — C. 153. ISBN 978-985-11-0388-7.

Ссылки 
 Городецкий сельсовет
 Достопримечательности на сайте Radzima.org

Населённые пункты Кобринского района
Городецкий сельсовет (Кобринский район)